

Origine du patronyme 
Le nom Fattal est d'origine syriaque (ܦܬܠ) signifiant : tordre. Dans la réalité, il s'agit de la dénomination du métier de l'artisan qui améliore les fils, par doublage et moulinage, dans la fabrication de la soie. Il s'agit donc du tordeur; qui tord la soie. Tout d'abord, il trempe la soie dans l'eau, ensuite il la place dans le dévidoir (كوفية), ensuite il enroule un fil sur une bobine (مسورة); la bobine est en bois ; il en prend soin au moment où le rouet (دولاب) tourne, afin de ne pas casser le fil ; il l'enroule avec précision sur la bobine....et ainsi de suiteDictionnaire des métiers damascains, édité par Zafer Al-Qasimy, 2 vol., Mouton et Cie, Paris, La Haye, 1960; Préface de Louis Massignon..

Origine des familles portant ce patronyme 
En évoquant les familles portant ce nomSource : Documents privés détenus par la famille : Généalogie de la famille Fattal et Monographie historique de la famille Sarkis originaire d'Alep, 1948., la branche qui descend de Georges Fattal (1796-1836) est originaire d'Alep en Syrie. Selon les registres auquel il fut possible d'accéder, elle émigre progressivement, dès 1795, vers Damas, la capitale, en raison de la crise économique du textile qui va entraîner de nombreuses faillites à AlepLa famille est très active dans la fabrication de la soie qui constitue une importante activité à Alep à la fin du XVIIIe siècle. Celle-ci a souffert de la forte concurrence que les filatures lyonnaises et britanniques naissantes a fait peser sur l'artisanat local - Lire également la rubrique sur l'origine du patronyme qui indique le lien fort entre le patronyme et l'activité familiale.. En 1831, année du violent tremblement de terre qui affecte la région d'Alep, le mouvement vers Damas se précise pour les membres de la famille demeurés sur place.

En 1860, à la suite d'évènements tragiques qui ont conduit à des massacres dans la capitale syrienne, plusieurs membres de la famille Fattal décident d'aller s'installer à Beyrouth au Liban. 

En 1904, une branche, descendant de Georges Fattal (1796-1836), par son fils Joseph Fattal (1817-1882), plus précisément celle d'Elias Joseph Fattal (1872-1940) partira pour Alexandrie (Egypte) avant de revenir au Liban à partir de 1952, année de l'arrivée au pouvoir des colonels, tandis que son frère Moussa Joseph Fattal (1870-1938) prendra le bateau pour l'Argentine où il y restera avec les siens; les trois autres membres de la fratrie demeureront au LibanNous identifions les personnes qui descendent de cette branche par le Groupe A.

Quant à la branche descendant toujours de Georges Fattal par son fils Faris Fattal (1823-1876), celle de Khalil Fattal (1853-1935) et ses enfants Jean (1894-+) et Michel (1904-+) Fattal, elle se partage entre Damas et la capitale libanaise jusqu'au début du XXIe siècle. 

La guerre du Liban, débutée en 1975, amène une partie importante de la Famille Fattal à émigrer vers la France.Nous identifions les personnes qui descendent de cette branche par le Groupe B.

Parmi les patronymes de la liste ci-dessous, certains ont une ascendance qui n'est pas encore identifiée sur cette page.Nous les identifions par le Groupe C.

Personnes portant ce patronymeLa signification du groupe attribué à chaque membre de la liste se trouve dans des références de la rubrique Origine des familles portant ce patronyme.
 Antoine Fattal (1918-1987), diplomate et juriste libanais (Groupe A);
 Elias Fattal (1958-), pharmacien français (Groupe A); 
 Hubert Fattal (1970-2022), Homme d'Affaires libanais (Groupe B);
 Isidore Fattal (1886-1961), archevêque syrien (Groupe C); 
 Jean-Pierre Fattal (1953-), économiste français (Groupe A);
 Jouman Fattal (1992-), actrice néerlandaise d'origine syrienne (Groupe C);
 Louis Fattal (1924-2011), photographe franco-libanais (Groupe A);
 Michel Fattal (1954-), philosophe français (Groupe A);
 Paul Fattal (1956-), océanographe français (Groupe A);
 Simone Fattal (1942-), peintre, sculpteur et céramiste (Groupe B);
 Wahid Fattal (1978-), footballeur libanais (Groupe C);

Références

Patronyme libanais
Patronyme français